Consejo (del latín consilium, "deliberación", "consulta") puede referirse a:
 Consejo, consulta, opinión para llevar a cabo una acción.
 Consejo, órgano o cuerpo administrativo, consultivo, legislativo o de gobierno.
 Consejo de Aragón, institución creada en 1494 por el rey Fernando II el Católico para tratar los asuntos de los estados de la Corona de Aragón tras la unión dinástica de ésta con la Corona de Castilla por el matrimonio de Fernando con Isabel I de Castilla.
 Consejo de Castilla, órgano de gobierno del Reino de Castilla y posteriormente de la Monarquía Hispánica, fundado en 1385 por Juan I de Castilla.
 Consejo de Estado, alto cuerpo consultivo que entiende en los asuntos más importantes en diferentes Estados.
 Consejo de Indias, organización administrativa indiana (América y las Filipinas) que asesoraba al Rey en la función ejecutiva, legislativa y judicial.
 Consejo de Ministros, órgano que designa al conjunto de los ministros y su presidente, o primer ministro, que componen el poder ejecutivo de un Estado.
 Consejo de la Unión Europea, institución en la que se encuentran representados los estados miembros a través de representantes con rango ministerial.
 Consejos en España, estructuras de gobierno de la Monarquía Hispánica.

Enlaces externos